Die Saison 2008/09 der Namibia Premier League fand zwischen dem 14. November 2008 und 20. Juni 2009 statt.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Seite der NPL (mit Resultaten, Statistiken)

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09